Ша́рджа:

 Шарджа — город в ОАЭ, столица одноимённого эмирата.
 Шарджа — международный аэропорт города Шарджа.
 Шарджа — эмират в ОАЭ.
 «Шарджа» — футбольный клуб из города Шарджа.
 «Шарджа Стэдиум» — стадион в Шардже.